Автоматический револьвер — тип револьвера, в котором действие механизма происходит за счет использования энергии выстрела. Как правило, автоматизируется поворот барабана и взвод ударно-спускового механизма.

Автоматические револьверы, как ручное оружие, не показали каких-либо решающих преимуществ ни перед обычными револьверами, ни перед самозарядными пистолетами. Известные системы, воплощенные в металле, немногочисленны и никогда не использовались массово. При этом сам принцип револьверного заряжания нашел применение в некоторых скорострельных пушках малого калибра, например, Р-23.

Список автоматических револьверов 
 Автоматический револьвер Ландстада — запатентован в Норвегии в 1899 году. Его барабан имеет только две каморы — верхнюю и нижнюю. Продольно скользящий затвор досылает патрон из коробчатого магазина в рукоятке в нижнюю камору, при нажатии на спуск барабан поворачивается на 180° и происходит выстрел из верхней каморы. Затвор под действием импульса отдачи движется назад, выбрасывает гильзу из верхней каморы и заряжает нижнюю. Таким образом, в отличие от других систем, в этом оружии автоматически выполнялся полный цикл заряжания, включая экстракцию гильзы. Револьвер Ландстада испытывался, но на вооружение в производство не попал.
 Автоматический револьвер Webley-Fosbery — под действием отдачи движется вся верхняя часть рамы с барабаном и стволом, при этом поворачивается барабан и взводится курок. Единственная система, состоявшая на вооружении (в британских ВВС во время Первой мировой войны).
 Mateba — один из немногих револьверов, в которых выстрел происходит не из верхней, а из нижней каморы. Револьвер выпускается ограниченными сериями в Италии с конца 1980-х годов. Принцип действия в основном такой же, как у Webley-Fosbery. Револьвер шестизарядный, изготавливается в трех калибрах — .357 Magnum, .44 Magnum и .454 Casull.

Галерея

Примечания

Литература 
 
 The Gun Zone: Webley-Fosbery Automatic Revolver
 World Guns: Mateba Model 6 Unica auto-revolver
 Webley Fosbery Automatic Revolver Model 1900
 Огнестрельное оружие, действующее силой отдачи. Патент США № 584631 от 15 июня 1897 г., выданный Джорджу Фосбери
 Автоматическое огнестрельное оружие. Патент США № 726109 от 21 апреля 1903 г., выданный Одли Стоу
 
 
 

Принципы работы огнестрельного оружия